

Personne 
Ise peut désigner :
 Ise (875-938), une poétesse japonaise, membre des Trente-six grands poètes.

Toponyme 

 Ise, une ville du Japon ;
 Ise, une ville du Nigeria ;
 Ise, une rivière d’Ille-et-Vilaine, en Bretagne 

 Ise, une localité de la commune de Sarpsborg, en Norvège ;
 baie d'Ise, une baie de la côte pacifique du Japon.

Autres 
 , un croiseur de bataille japonais de la Seconde Guerre mondiale
 JDS Ise, un porte-hélicoptères entré en service en 2011
 Sanctuaire d'Ise, au Japon